Peter Gilmore (acteur), een Brits acteur
Peter Gilmore (atleet), een Amerikaans atleet
Peter H. Gilmore, een Amerikaans schrijver
de hogepriester van de Church of Satan (zie aldaar)